Letrouitia är ett släkte av lavar. Letrouitia ingår i familjen Letrouitiaceae, ordningen Teloschistales, klassen Lecanoromycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Letrouitia